Colle San Pietro ima više značenja:
 Colle San Pietro, Frosinone
 Colle San Pietro, Latina